Hattin bedeutet:
ein Palästinensisches Dorf, siehe Hittin
Eine Syrische Brigade der Palästinensischen Befreiungsarmee, siehe Hattin (Brigade)